«Непосредственная фотография» — объединение фотохудожников.

История 
Группа создана художником и фотографом Алексеем Шульгиным в 1987 году в Москве. В её состав входили фотографы, работающие в разной стилистике: Александр Слюсарев, харьковчанин Борис Михайлов и молодые московские фотографы Игорь Мухин, Владислав Ефимов, Илья Пиганов и Сергей Леонтьев.

Выставки 
 1987 — «Репрезентация». Объединение «Эрмитаж», Москва.
 1989 — «Фотомост». Клуб авангардистов, Москва.
 1989 — «Сто лет фотографии». Манеж, Москва.

Литература 
 Лаврентьев А. «Непосредственная фотография» // журнал «Советское фото» — 1988 № 9.
 Стигнеев В. «Концептуальная фотография» // журнал «Советское фото» — 1989 № 9.
 Салзирн Т. «Непосредственная фотография» // журнал «Советское фото» — 1990 № 3. 
 Салзирн Т. «Непосредственная фотография» // газета «Гуманитарный фонд» № 4/37/июнь 1990 г.
 Екатерина Дёготь. «Новая московская фотография», из книги «Террористический натурализм». М. Ad Marginem. — 1998(стр. 113—127)

Ссылки 
 Салзирн Т. «Непосредственная фотография» 
 Стигнеев В. «КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ» «Советское фото» за 1989 год № 9
 Официальный сайт Александра Слюсарева
 Семейный альбом Интервью с Борисом Михайловым, работы
 Работы Сергея Леонтьева

Организации, основанные в 1989 году
Художественные группы в современном искусстве
Фотографы СССР
Творческие объединения СССР
Неофициальное искусство СССР